Апостол — прізвище, зокрема, й українське прізвище.

 Григорій Апостол (?—1668) — миргородський полковник, філософ.
 Данило Апостол:
 Апостол Данило Павлович (1654—1734) — український військовий і державний діяч.
 Апостол Данило Петрович (1727—?) — генеральний хорунжий в 1762—1769 роках за правління гетьмана Кирила Розумовського та Другої Малоросійської колегії під час Глухівського періоду в історії України.
 Апостол Марія Василівна (1922—?) — передовик сільськогосподарського виробництва Молдавської РСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Апостол Михайло Володимирович ( 1961) — нардеп 7-го скликання.
 Апостол Олег Орестович ( 1987) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павло Апостол:
 Апостол Павло Данилович (?—1736) — миргородський полковник.
 Апостол Павло Охрімович (1628—1678) — урядник у Гетьманщині.
 Апостол Петро Данилович (?—1758) — лубенський полковник.
 Сесіліо Апостол (1877—1938) — філіппінський поет.

Див. також 
 Апостол

Українські прізвища